Алексе () — прізвище румунського походження. Відомі носії:
 Іон Алексе — румунський боксер
 Маріус Алексе — румунський футболіст